Dithmar ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Dithmar (1777–1850), deutscher Kaufmann und Kommunalpolitiker, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung 
 Edward Dithmar (1873–1938), US-amerikanischer Politiker
 Justus Christoph Dithmar (1678–1737), deutscher Hochschullehrer
 Theodor Rudolf Dithmar (1863–1948), deutscher Pfarrer, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 

Siehe auch:

 Dietmar
 Dittmar